RTEL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 219 амінокислот, а молекулярна маса — 133 683.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном заліза, ДНК, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки